Trujillanos kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Trujillanos (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Badajoz, 
 Trujillanos (kommun), Extremadura, Provincia de Badajoz, 

Robotskapade Spanienförgreningar